Arjun Pandit (lekkoatleta)
 Arjun Pandit (film)

Zobacz też